Földes Dezső (1880–1950) kétszeres olimpiai bajnok vívó
 Földes Dezső (1886–1945) színész, rendező, színigazgató